Petar Stojanović (componist)
 Petar Stojanović (voetballer)